Marin Čilić era o atual campeão, mas perdeu na final para Andy Murray por 7–5, 5–7, 3–6.

Cabeças de chave
Os oito primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 Andy Murray (Campeão)
 Tomáš Berdych (Quartas de final)
 Juan Martín del Potro (Quartas de final)
 Jo-Wilfried Tsonga (Semifinais)
 Marin Čilić (Final)
 Sam Querrey (Terceira rodada)
 Alexandr Dolgopolov (Terceira rodada)
 Kevin Anderson (desistiu devido a uma lesão no ombro)

<ol start="9">
 Benoît Paire (Segunda rodada)
 Grigor Dimitrov (Segunda rodada)
 Julien Benneteau (Segunda rodada)
 Lukáš Rosol (Segunda rodada)
 Jarkko Nieminen (Segunda rodada)
 Denis Istomin (Segunda rodada)
 Pablo Andújar (Primeira rodada)
 Grega Žemlja (Terceira rodada)

Chave

Finais

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Metade inferior

Seção 3

Seção 4

Qualificatório

Cabeças de chave

  Feliciano López (Qualificado)
  James Duckworth (Segunda rodada)
  Matthew Barton (Segunda rodada)
  Matt Reid (Segunda rodada)

<li> Samuel Groth (Qualificado)
<li> Amir Weintraub (Segunda rodada)
<li> John-Patrick Smith (Segunda rodada)
<li> James McGee (Segunda rodada)

Qualificados

  Feliciano López
  Jamie Baker

<li>  Samuel Groth
<li>  Ilija Bozoljac

Lucky losers
 Frederik Nielsen
 Rohan Bopanna

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S